Rembrandt van Rijn - um pintor e gravador neerlandês.
Alphen aan den Rijn - uma cidade holandesa, na província de Holanda do Sul. 
Koudekerk aan den Rijn - uma vila dos Países Baixos, na província de Holanda do Sul.
Desambiguação